Illmer ist der Familienname folgender Personen: 

 Eberhardt Illmer (1888–1955), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Ferdinand Illmer (um 1640–1699), deutscher Mediziner
 Hans Illmer (1878–1936), österreichischer Politiker (CSP) und Baumeister
 Joachim Illmer (1909–?), deutscher Rechtsanwalt, Oberregierungsrat und SS-Obersturmbannführer 
 Paul Illmer (1900–1995), deutscher Kletterer und Bergsteiger

 Werner Illmer (1914–1944), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer und Opfer der NS-Militärjustiz
 Willy Illmer (1899–1968), deutscher Maler
 Wolfgang Illmer (* 1942), deutscher Autor, Herausgeber und Verleger

Siehe auch:
 Ilmer Ebnicher